Marandi ist der Familienname folgender Personen:

 Arash Marandi (* 1984), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Cemil Can Ali Marandi (* 1998), türkischer Schachspieler
 Evi Marandi (* 1941), griechische Schauspielerin
 Julius Marandi (* 1954), indischer Bischof
 Reuel Marandi († 2012), indischer Bischof